Radkau steht für:
 Carl Radkau (1855–1934), braunschweigischer Finanzminister
 Joachim Radkau (* 1943), deutscher Historiker
 Radkau, Ortsteil Hrádkov von Boskovice in Tschechien